Das Brisbane International 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Brisbane. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 4. bis 10. Januar 2016 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Auckland, beides Turniere der Kategorie International.

Titelverteidigerinnen waren Marija Scharapowa im Einzel und die Paarung Martina Hingis/Sabine Lisicki im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Brisbane International 2016 fand vom 1. bis 3. Januar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

 
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Brisbane